Bars (Afghanistan), een plaats in het district Baghran, provincie Helmand, Afghanistan
Bars (comitaat)
BARS (troposcattersysteem), een systeem van troposcatters tussen landen uit het Warschaupact

 
Bars (Dordogne)
Bars (Gers)